Kolonia karna – termin społeczno-polityczny

 Występowanie w kulturze:
 Kolonia karna (film)
 Kolonia karna (opera)